Камилла Йерсем (или Камилла Гьерсем, ; род. 6 января 1994 года в Хёнефоссе) — норвежская фигуристка-одиночница, четырёхкратная чемпионка своей страны (2012 — 2014, 2018 годах).

По состоянию на 28 января 2017 года занимает 91-е место в рейтинге ИСУ.

Карьера 
Дважды представляла Норвегию на Чемпионате Европы. В 2012 году заняла 16 место в предварительном раунде, в 2015 году — 21 место в общем зачёте. Один раз представляла свою страну на юниорском мировом чемпионате, где не прошла в финальную часть.

В апреле 2016 года получила травму колена, из-за которой пропустила следующий предолимпийский сезон. Снова она появилась на соревнованиях в начале ноября 2017 года в Болгарии, где на Кубке Денковой-Ставиского заняла пятое место. Через месяц она приняла участие в Золотом коньке Загреба, где её выступление было не удачным, она финишировала во второй десятке. В начале января она выиграла золотую медаль национального чемпионата, при отсутствии своей сестры.

Спортивные результаты

Семья 
У Камиллы есть сестра-близнец Анне-Лине, тоже фигуристка и на 2017 год тоже трёхкратная чемпионка Норвегии в женском одиночном катании (2011, 2015, 2016).

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Норвегии